Wu-ch’i Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuxi Xian (härad i Kina), Chongqing, 
 Wuqi Xian, härad, Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar